Zelów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Zelów, une gmina urbaine-rurale 
 Zelów, une ville et chef-lieu de la gmina de même nom